

Astronomia 
 1543 Bourgeois – asteroide

Persone 
 Amandine Bourgeois – cantante francese
 Derek Bourgeois – compositore inglese
 Désiré Bourgeois – calciatore belga
 Gérard Bourgeois – sceneggiatore svizzero
 Jeanne Bourgeois ("Mistinguett) – attrice e cantante francese
 Léon Bourgeois – politico francese
 Louis Bourgeois – architetto canadese
 Louise Bourgeois – artista francese
 Maxime Bourgeois – calciatore francese
 Paul Bourgeois – astronomo belga
 Yvonne Bourgeois – tennista francese

 Auguste Anicet-Bourgeois – scrittore francese